Dalton Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Dalton Township (Arkansas)
 Dalton Township (Indiana)
 Dalton Township (Michigan)

in Kanada:
 Dalton Township (Ontario)